|(2001) Эйнштейн (Einstein) || 1973 EB || 5 марта 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2002) Эйлер (Euler) || 1973 QQ1 || 29 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2003) Хардинг (Harding) || 6559 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2004) Лексель (Lexell) || 1973 SV2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2005) Хенкке (Hencke) || 1973 RA || 2 сентября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2006) Полонская (Polonskaya) || 1973 SB3 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2007) МакКаски (McCuskey) || 1963 SQ || 22 сентября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(2008) Конституция (Konstitutsiya) || 1973 SV4 || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2009) Волошина (Voloshina) || 1968 UL || 22 октября 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2010) Чебышёв (Chebyshev) || 1969 TL4 || 13 октября 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
|(2011) Ветерания (Veteraniya) || 1970 QB1 || 30 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2012) Го Шоуцзин (Guo Shou-Jing) || 1964 TE2 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2013) Тукапель (Tucapel) || 1971 UH4 || 22 октября 1971 || Cerro El Roble || - 
|-
|(2014) Василевскис (Vasilevskis) || 1973 JA || 2 мая 1973 || Сан-Хосе || Арнольд Клемола
|-
|(2015) Качуевская (Kachuevskaya) || 1972 RA3 || 4 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2016) Хойнеманн (Heinemann) || 1938 SE || 18 сентября 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(2017) Wesson || A903 SC || 20 сентября 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2018) Шустер (Schuster) || 1931 UC || 17 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2019) ван Альбада (van Albada) || 1935 SX1 || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(2020) Укко (Ukko) || 1936 FR || 18 марта 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2021) Пуанкаре (Poincaré) || 1936 MA || 26 июня 1936 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(2022) Вест (West) || 1938 CK || 7 февраля 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2023) Асаф (Asaph) || 1952 SA || 16 сентября 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(2024) Маклафлин (McLaughlin) || 1952 UR || 23 октября 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(2025) Нортия (Nortia) || 1953 LG || 6 июня 1953 || Йоханнесбург || J. Churms
|-
|(2026) Коттрелл (Cottrell) || 1955 FF || 30 марта 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(2027) Shen Guo || 1964 VR1 || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2028) Janequeo || 1968 OB1 || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
|(2029) Биноми (Binomi) || 1969 RB || 11 сентября 1969 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2030) Беляев (Belyaev) || 1969 TA2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2031) БАМ (BAM) || 1969 TG2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2032) Этель (Ethel) || 1970 OH || 30 июля 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2033) Базелия (Basilea) || 1973 CA || 6 февраля 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2034) Бернулли (Bernoulli) || 1973 EE || 5 марта 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2035) Стернс (Stearns) || 1973 SC || 21 сентября 1973 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон
|-
|(2036) Шерагул (Sheragul) || 1973 SY2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2037) Tripaxeptalis || 1973 UB || 25 октября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2038) Бистро (Bistro) || 1973 WF || 24 ноября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2039) Payne-Gaposchkin || 1974 CA || 14 февраля 1974 || Гарвард || -
|-
|(2040) Chalonge || 1974 HA || 19 апреля 1974 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2041) Ланцелот (Lancelot) || 2523 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2042) Sitarski || 4633 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(2043) Ортутай (Ortutay) || 1936 TH || 12 ноября 1936 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(2044) Вирт (Wirt) || 1950 VE || 8 ноября 1950 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|-
|(2045) Пекин (Peking) || 1964 TB1 || 8 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2046) Ленинград (Leningrad) || 1968 UD1 || 22 октября 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2047) Сметана (Smetana) || 1971 UA1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2048) Дворник (Dwornik) || 1973 QA || 27 августа 1973 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2049) Grietje || 1973 SH || 29 сентября 1973 || Паломар || Том Герельс
|-
|(2050) Francis || 1974 KA || 28 мая 1974 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2051) Chang || 1976 UC || 23 октября 1976 || Гарвард || -
|-
|(2052) Тамрико (Tamriko) || 1976 UN || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2053) Nuki || 1976 UO || 24 октября 1976 || Ла-Силла || Ричард Уэст
|-
|(2054) Гавейн (Gawain) || 4097 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс 
|-
| (2055) Дворжак (Dvořák) || 1974 DB ||19 февраля 1974 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2056) Нэнси (Nancy) || A909 TB || 15 октября 1909 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|-
|(2057) Розмари (Rosemary) || 1934 RQ || 7 сентября 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2058) Рока (Róka) || 1938 BH || 22 января 1938 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(2059) Бабиокивари (Baboquivari) || 1963 UA || 16 октября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(2060) Хирон (Chiron) || 1977 UB || 18 октября 1977 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2061) Анса (Anza) || 1960 UA || 22 октября 1960 || Флагстафф || Генри Джиклас
|-
|(2062) Атон (Aten) || 1976 AA || 7 января 1976 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2063) Бахус (Bacchus) || 1977 HB || 24 апреля 1977 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2064) Томсен (Thomsen) || 1942 RQ || 8 сентября 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2065) Спайсер (Spicer) || 1959 RN || 9 сентября 1959 || Бруклин || IAP
|-
|(2066) Палала (Palala) || 1934 LB || 4 июня 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(2067) Aksnes || 1936 DD || 23 февраля 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2068) Дангрин (Dangreen) || 1948 AD || 8 января 1948 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(2069) Хаббл (Hubble) || 1955 FT || 29 марта 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(2070) Хьюмасон (Humason) || 1964 TQ || 14 октября 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(2071) Надежда (Nadezhda) || 1971 QS || 18 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2072) Космодемьянская  (Kosmodemyanskaya) || 1973 QE2 || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2073) Яначек (Janáček) || 1974 DK || 19 февраля 1974 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2074) Шумейкер (Shoemaker) || 1974 UA || 17 октября 1974 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2075) Мартинес (Martinez) || 1974 VA || 9 ноября 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2076) Левин (Levin) || 1974 WA || 16 ноября 1974 || Гарвард || -
|-
|(2077) Кянсу (Kiangsu) || 1974 YA || 18 декабря 1974 || Нанкин || -
|-
|(2078) Нанкин (Nanking) || 1975 AD || 12 января 1975 || Нанкин || -
|-
|(2079) Яккья (Jacchia) || 1976 DB || 23 февраля 1976 || Гарвард || -
|-
|(2080) Jihlava || 1976 DG || 27 февраля 1976 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2081) Sázava || 1976 DH || 27 февраля 1976 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2082) Галахад (Galahad) || 7588 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс 
|-
|(2083) Smither || 1973 WB || 29 ноября 1973 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2084) Окаяма (Okayama) || 1935 CK || 7 февраля 1935 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2085) Henan || 1965 YA || 20 декабря 1965 || Нанкин || -
|-
|(2086) Невилл (Newell) || 1966 BC || 20 января 1966 || Бруклин || IAP
|-
|(2087) Kochera || 1975 YC || 28 декабря 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2088) Sahlia || 1976 DJ || 27 февраля 1976 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2089) Cetacea || 1977 VF || 9 ноября 1977 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2090) Mizuho || 1978 EA || 12 марта 1978 || Якиимо || Т. Урата
|-
|(2091) Сампо (Sampo) || 1941 HO || 26 апреля 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2092) Сумиана (Sumiana) || 1969 UP || 16 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2093) Геническ (Genichesk) || 1971 HX || 28 апреля 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2094) Магнитка (Magnitka) || 1971 TC2 || 12 октября 1971 || Крым || Пиксаев В. А.
|-
|(2095) Парсифаль (Parsifal) || 6036 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2096) Väinö || 1939 UC || 18 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2097) Галле (Galle) || 1953 PV || 11 августа 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2098) Зискин (Zyskin) || 1972 QE || 18 августа 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2099) Эпик (Öpik) || 1977 VB || 8 ноября 1977 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2100) Ра-Шалом (Ra-Shalom) || 1978 RA || 10 сентября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин
|}